Die 15. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft der Herren fand vom 9. September – 11. September 2011 in Stegersbach, Österreich statt. Ursprünglich sollte Kanada erstmals teilnehmen, wodurch das Turnier zu einer offenen Europameisterschaft deklariert wäre. Das Team aus Nordamerika gab aber kurzfristig vor Turnierbeginn den Rückzug von ihrer Teilnahme bekannt.

Teilnehmer 
 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Niederlande
 Deutschland
 Großbritannien
 Polen

Vorrunde

Vorrundentabelle 

(*Direkter Vergleich)

Platzierungsspiele

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Weblinks 
Offizielle Homepage

2011
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Stegersbach
Europameisterschaft 2011